Tinja peut désigner :
en 
la Tinja, une rivière du nord du pays, affluent droit de la Save ;
en 
Tinja, une ville du nord du pays située au bord du lac Ichkeul.
 Tinja, délégation dont cette ville est le siège située dans le gouvernorat de Bizerte.

Voir aussi 
Tinja Donja, un village de Bosnie-Herzégovine
Tinja Gornja, une localité de Bosnie-Herzégovine